Giannakis 'Ioannis' Okkas (11 de fevereiro de 1977) é um ex-futebolista cipriota que atuava como atacante.

Considerado um dos maiores atacantes cipriotas da historia, ao lado de Michalis Konstantinou. Atuou nos principais clubes do Chipre e da Grécia, além de uma passagem no futebol espanhol, no Celta de Vigo.

Seleção nacional 
Ioannis Okkas é o recordista de jogos pela seleção num total de 106 e o vice-artilheiro, somente atrás de Michalis Konstantinou com 27 gols.

Referências

http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=2689&epoca_id=0&search=1

Futebolistas de Chipre
Futebolistas do Nea Salamina
Futebolistas do Anorthosis Famagusta FC
Futebolistas do PAOK FC
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do AC Omonia
Futebolistas do Ermis Aradippou